Шарлевиль-Мезьер:

 Шарлевиль-Мезьер — город на северо-востоке Франции, префектура департамента Арденны (регион Шампань — Арденны).
 Шарлевиль-Мезьер — округ во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны. Департамент округа — Арденны.